Seifert:
 Jaroslav Seifert
 Karl Seifert

 Superfície de Seifert
 4369 Seifert

Desambiguação